Julie Wood peut désigner :
Julie Wood, une bande dessinée sur le sport moto.
Julie Wood, une actrice.